Schlegel puede referirse a:

Lugares 
Schlegel, localidad del distrito de Löbau-Zittau, en Sajonia (Alemania).
Schlegel, municipio del distrito de Saale-Orla-Kreis en Turingia (Alemania).

Personas 
August Wilhelm von Schlegel, poeta, filósofo e historiador alemán, hermano mayor del siguiente.
Friedrich Schlegel, uno de los fundadores del Romanticismo; hermano menor del anterior.
Hans Schlegel, astronauta alemán.
Hermann Schlegel (1804 - 1884), ornitólogo alemán.
Paul Marquard Schlegel, botánico y médico alemán.
Rodrigo Schlegel, futbolista argentino.

Conceptos 
Un diagrama Schlegel, la proyección geométrica de un objeto con una dimensión menos.
Fundación Schlegel, fundación comprometida como mecenas con la cultura en Extremadura.